CGPF est un sigle qui peut désigner :

 la Confédération générale de la production française, organisation patronale créée en 1919 ;
 la Confédération générale du patronat français, qui lui succède en 1936.
 le Cercle de Généalogie du Pays de Fougères

Sigle de 4 caractères